Тринадцятий міський цвинтар — некрополь на території Харкова. Заснований у 30-х роках XX століття. Розташований у кінці вул. Пушкінської (108). На початку 70-х років на 13-й цвинтар були перенесені могили відомих харків'ян, що раніше покоїлися на Івано-Усікновенському кладовищі, на місці якого був розбитий Молодіжний парк. Побутують та зустрічаються в документах і літературі також назви: Міське кладовище № 13, Міський цвинтар № 13, 13-е міське кладовище (Харків).

Поховання 
На цвинтарі поховані відомі харків'яни:

 історик Д. І. Багалій
 історик Д. П. Міллер
 філолог, лінгвіст та філософ О. О. Потебнія
 етнограф М. Ф. Сумцов,
 педагогиня — народна просвітниця Х. Д. Алчевська
 архітектор О. Н. Бекетов
 художник П. О. Левченко
 художник М. Г. Бурачек
 співачка, акторка Є. П. Кадмина
 актор К. Т. Соленик
 диригент та музикант І. І. Слатін
 актор, режисер М. М. Синельников
 фізіолог В. Я. Данилевський
 вчений у галузі енергетики Л. А. Шубенко-Шубін
 історик В. М. Довгопол
</div>

Галерея

Примітки

Джерела 
 
 Бугрій О. В. Некропольний туризм та його об'єкти на Україні / О. В. Бугрій // Географія та туризм. — 2010. — Вип. 4. — С. 52—62.
 

Цвинтарі Харкова
Історія Харкова
Київський район (Харків)